Пешечный штурм:
 Пешечный штурм — тактический приём в шахматах.
 «Пешечный штурм» — условное название организации, связанной с кибершпионажем.